

Алленвуд — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі
 Алленвуд — переписна місцевість, штат Пенсільванія